Cette page présente le bilan saison par saison du FC Barcelone.

Bilan

Records 

 Meilleur buteur : Lionel Messi avec 672 buts en compétitions officielles (mis à jour le ).
 Meilleur buteur en Liga : Lionel Messi avec 474 buts (mis à jour le ).
 Plus de matches joués : Lionel Messi avec 778 matches officiels.
 Joueur le plus titré : Lionel Messi avec 35 titres officiels.
 Nombre de titres : 98 titres officiels (76 nationaux et 22 internationaux).
 Compétitions nationales
  Championnat d'Espagne : 26 titres
  Coupe du Roi : 31 titres
  Supercoupe d'Espagne : 14 titres
  Coupe de la Ligue : 2 titres
  Coupe Eva Duarte : 3 titres 

 Compétitions internationales
 Ligue des champions : 5 titres
 Coupe des coupes : 4 titres
 Supercoupe de l'UEFA : 5 titres
 Coupe du monde des clubs : 3 titres
 Coupe des villes de foires : 3 titres
 Coupe latine : 2 titres

 Plus grand nombre de saisons consécutives en Liga : 91 (toutes)
 Nombre de saisons en Segunda Division : aucune
 Plus mauvais résultat en Liga :  (Saison 1941-1942)
 Plus grand nombre de victoires en Liga : 32 (Saison 2012-2013)
 Plus grand nombre de points : 100 (Saison 2012-2013)
 Plus grand nombre de buts marqués : 116 (Saison 2016-2017)
 Meilleur goal-average : +89 (Saison 2014-2015)
 Matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues : 39 (Saison 2015-2016)
 Matchs consécutifs sans défaite en championnat d'Espagne : 43 (Saison 2016-2017 et Saison 2017-2018)
 Plus gros scores en faveur du FC Barcelone :
 En Liga : FC Barcelone 10-1 Gimnàstic de Tarragona (1949)
 En Coupe du Roi : FC Barcelone 10-1 CD Baskonia (1962) 
 En Ligue des champions : FC Barcelone 7-0 Celtic FC (2016)
 En Coupe des coupes : FC Barcelone 8-0 Apollon Limassol (1982)
 En Coupe UEFA : FC Barcelone 8-0 FK Púchov (2003)
 Plus gros scores encaissés :
En Liga : Athletic Bilbao 12-1 FC Barcelone
 En Coupe du Roi : Real Madrid 11 - 1 FC Barcelone (1943)
 En Ligue des champions : 8-2 contre le Bayern Munich en 2020

Voir aussi

Article connexe 
 Bilan saison par saison de l'Atlético de Madrid
 Bilan saison par saison du Real Madrid CF

Lien externe 
  Site officiel

Barcelone
Saison du FC Barcelone